Die hurritische und hethitische Mythologie kennen eine Vielzahl verschiedener Ammen-, Geburtshelfer- und Hebammen-Göttinnen. 

Hurritische Ammen-, Geburtshelfer- und Hebammen-Göttinnen
Ḫudena Ḫudellura: ein Paar oder Kollektiv hurritischer Mutter- und Schicksalsgöttinnen, die als göttliche Hebammen dienen.
Irširra: ein Kollektiv hurritischer Ammen-Göttinnen.

Hethitische Ammen-, Geburtshelfer- und Hebammen-Göttinnen
Daraweš und Gulšeš: Kollektive hethitisch-luwischer Hebammen- und Schicksalsgöttinnen.
Anzili und Zukki: zwei hethitische Göttinnen der Geburt.
Kamrušepa: eine hethitisch-luwische Haus- und Heilgöttin, die auch als göttliche Hebamme dient.
Ḫannaḫanna: eine hethitische Muttergöttin, die als göttliche Hebamme dient.

Einzelnachweise 

Gruppe von Gottheiten
Weibliche Gottheit
Frauen (Ur- und Frühgeschichte)
Hurritische Gottheit
Hethitische Gottheit
Gynäkologie und Geburtshilfe
Geschichte der Kindheit
Liste (Gottheiten)
Sexualität und Religion
Frauengeschichte (Religion)